«Четвёртая программа ЦТ» — советский телеканал. Редакции и студии телеканала располагались в телецентре «Останкино» (АСК-1).

История

1967—1981. Четвёртая программа ЦТ 
Создание «Четвёртой программы ЦТ» было приурочено к 50-летию Октябрьской революции. Вещание программы началось 4 ноября 1967 года на 8 частотном канале  в Москве и Московской области. По словам зампреда Гостелерадио СССР по вопросам телевидения Георгия Иванова, создание «Четвёртой программы ЦТ» предназначалось «для людей с повышенными культурными запросами». По тематике это была художественная и культурно-просветительная программа (по сути аналогом этой программы в современной России является телеканал «Культура»). На «Четвёртой программе ЦТ» выходили передачи о литературе и других видах искусства, концерты, телеспектакли, документальные проекты, художественные фильмы. Ряд телепередач снимались в новом для советского телевидения формате — формате дискуссионного клуба: приглашённые в студию эксперты дискутировали по различным вопросам науки, культуры, общественной жизни (часть из записанных передач была не пропущена в эфир цензурой). Телеканал вещал в вечернее время: передачи начинались около 19:00.

В начале 1970-х годов произошёл отказ от концепции культурно-просветительной программы. С этого момента «Четвёртая программа ЦТ» стала определяться как в основном спортивно-художественная, её передачи при этом были разножанровыми. Значительную часть программирования составлял показ повторных выпусков телепередач «Первой программы ЦТ». В 1977 году резко расширилась зона распространения «Четвёртой программы ЦТ»: в регионах Советского Союза «Вторая программа ЦТ» была заменена на «Четвёртую программу ЦТ». По состоянию на 1978 год «Четвёртая программа ЦТ» вещала уже в 34 областях европейской части СССР и столицах девяти союзных республик (процесс распространения зоны охвата «Четвёртой программой ЦТ» территории СССР продолжился и в последующие годы, в итоге, в 1982 году произошёл перевод данной программы на «Вторую программу ЦТ» и придание ей статуса общесоюзной).

1982—1988. Четвёртая (учебная) программа ЦТ 
1 января 1982 года «Четвёртая программа ЦТ» сменила тематику на учебную и познавательную. До 1982 года учебный канал выходил на «Третьей программе ЦТ», а с 1 января 1982 года он стал выходить на двух программах — «Второй программе ЦТ» (по будням утром и днём) и «Четвёртой (учебной) программе ЦТ» (по будням вечером и в субботу весь день). Совокупно на двух программах объём вещания учебного канала составлял в среднем по 12—13 часов в сутки. Время вещания «Четвёртой (учебной) программы ЦТ» также изменилось — передачи стали начинаться как правило около 16:00 по будням и около 8:00 по субботам.

«Четвёртая (учебная) программа ЦТ» была ориентирована на школьников и учащуюся молодёжь, а также на взрослую аудиторию (в частности, выходили в эфир программы в помощь врачам, учителям, специалистам народного хозяйства, телеуроки для самостоятельно изучающих иностранные языки). Транслировались учебные программы (уроки, лекции, документальные фильмы), исторические фильмы, экранизации русской и мировой классики. Ряд программ шли именно тогда, когда данная тема или книга изучались в школах (такие показы назывались — «В помощь школе»). Передачи для учащихся предназначались как для показа на уроке, так и для индивидуального просмотра. В высших учебных заведениях также существовали просмотровые аудитории, в которых студенты смотрели предназначавшиеся для них учебные циклы. В качестве ведущих и участников учебных передач приглашались учёные, писатели, деятели искусства и лучшие педагоги. Учебные передачи снимали с учётом советов психологов, методистов и учителей.

В дни крупнейших спортивных соревнований канал весь день транслировал спортивные программы без комментаторов и в основном брал всю ответственность на себя, так как вещание «Шестой программы ЦТ» имело очень слабый передатчик. В дни школьных каникул в эфире осуществлялся показ телепередач «Первой программы ЦТ». Во время проведения ремонтных работ на передатчиках остальных программ «Четвёртая (учебная) программа ЦТ» брала на себя показ основных передач.

1988—1991. Образовательная программа ЦТ 
16 января 1988 года программа стала называться «Образовательная программа ЦТ» (её тематика осталась прежней — учебной и познавательной). Время вещания изменилось: передачи стали выходить не только по будням и по субботам, но и по воскресеньям. При этом начало передач по будням и по выходным было перенесено на более позднее время (как правило, передачи начинались в 20:00). С самого начала 1989 года по выходным программа стала вещать также утром и днём. 18 ноября 1991 года по будням стала вещать с 18:00 (ранее с 19:00), была добавлена утренняя программа с 11:00 и до начала дневного перерыва, с дневного эфира «Второй программы ЦТ» был перенесён показ повторов художественных телефильмов ЦТ.

Закрытие 
27 декабря 1991 года сменил название на «Образовательная программа» в связи с распадом СССР и реорганизацией Всесоюзной ГТРК в телерадиокомпанию «Останкино», но остался в подчинении правительству.

13 апреля 1992 года программа была разделена на утренне-дневной будничный образовательный канал, руководство вещанием по которому перешло Всероссийской ГТРК и за которым 1 июня того же года закрепилось название «Российские университеты».

Города вещания 
По состоянию на начало 1988 года «Образовательная программа ЦТ» вещала:
 в Москве — 8 МВ:
 в Ленинграде — 33 ДМВ
 в Киеве — 30 ДМВ
 во Владимире — 7 МВ
 в Горьком — 4 МВ
 в Ростове-на-Дону — 9 МВ
 в Рязани — 28 ДМВ (с 1968 г.; до 31 декабря 1981 г. — Четвёртая программа ЦТ)
 в Туле — 30 ДМВ (с 1976 г.; до 31 декабря 1981 г. — Третья (учебная) программа ЦТ)
 в Волгодонске — 11 МВ

Хронология названий телеканала

Мнения 
 Российский писатель Фёдор Раззаков положительно оценивает существование в СССР учебной программы, поскольку она вносила свой вклад в поддержание высокого уровня советского образования:

См. также 
 4-й канал Останкино
 Российские университеты
 НТВ

Примечания

Литература 
 Телевидение и радиовещание СССР / С. П. Алексеев, А. И. Ахтырский, А. Х. Бикчантаев и др.; сост. В. П. Волков, В. Н. Козловский, А. Н. Приходько; под общ. ред. А. П. Болгарева. — : Искусство, 1979. — 294 с.
 Дмитриев Л. А. Баллада о Четвёртой программе ЦТ. — : Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2000. — 48 с.
 Егоров В. В. Телевидение: Страницы истории. — : Аспект пресс, 2004. — 128 с.
 Маковеев В. Четвёртая программа центрального телевидения и шестое чувство режиссёра! // ТелеЦЕНТР. — 2007. — № 1.
 

Телеканалы, прекратившие вещание
Телеканалы СССР
Телеканалы, запущенные в 1967 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 1991 году
Телеканалы общей тематики
Телеканалы на русском языке
Телеканалы без рекламы